Мандзукас () — фамилия.
 Мандзукас, Джейсон (род. 1972) — американский комедийный актёр, комик, сценарист и продюсер.
 Мандзукас, Яннис Владимирович (род. 1984) — узбекистанский футболист.